Финал Кубка Англии по футболу 1947 года стал 66-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 26 апреля 1947 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Чарльтон Атлетик» и «Бернли». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу команды из Лондона.

Путь к финалу

Чарльтон Атлетик

Бернли

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчет о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 
 Отчёт на сайте soccerbase.com
 FA Cup Final kits 1946-49

1947
Кубок Англии 1947
Кубок Англии 1947
Футбол в Англии в сезоне 1946/1947
Англия кубок финал
События 26 апреля
Апрель 1947 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1947 год в Лондоне